|-
| colspan="4" | Anmerkung: Die Buchstaben I und J werden im Lateinischen nicht unterschieden. Zu Abkürzungen lateinischer Autoren siehe daher unter Buchstabe I.

|}

!Autoren Und Werktitel Abkurzungen J
Antike Autoren Und Werktitel Abkurzungen J